Połonka – wieś na Białorusi w obwódzie brzeskim
 Połonka – wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim
 Połonka – wieś na Ukrainie
 Połonka – rzeka na Ukrainie